Новак Джокович — победитель турнира.

Общая информация 
В мужском одиночном турнире смогли выступить все представители Топ-20 мирового рейтинга. Первым номером посева стал лидер классификации Новак Джокович, а вторым Роджер Федерер. В прошлом году они оба проиграли на стадии полуфинала, но в этом розыгрыше оба фаворита смогли добраться до решающего матча. Джокович переиграл прошлогоднего чемпиона Марина Чилича, а Федерер своего соотечественника и пятого номера посева Стэна Вавринку. В титульном матче победу смог одержать серб Джокович. Для него победа в США стала второй в карьере (до этого он выигрывал в 2011 году). За сезон 2015 года Джокович смог сыграть во всех четырёх финалах Большого шлема и в трёх из них одержать победу (проиграл только на Открытый чемпионат Франции Стэну Вавринке). Он стал третьим теннисистом в Открытой эре после Рода Лейвера и Роджера Федерера, кому это удалось. В целом этот титул стал для серба десятым на турнирах Большого шлема.

На турнире прервалась успешная серия британского теннисиста Энди Маррея на Больших шлемах. Он впервые с Открытого чемпионата США 2010 года не смог выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема, в котором принимал участие. На стадии четвёртого раунда Маррей, посеянный под третьим номером, уступил Кевину Андерсону. В основном турнире приняли участие пять представителей России, но никто не смог добраться до третьего раунда.

Посев 

  Новак Джокович (Титул)
  Роджер Федерер (Финал)
  Энди Маррей (Четвёртый раунд)
  Кэй Нисикори (Первый раунд)
  Станислас Вавринка (Полуфинал)
  Томаш Бердых (Четвёртый раунд)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Рафаэль Надаль (Третий раунд)
  Марин Чилич (Полуфинал)
  Милош Раонич (Третий раунд)
  Симон Жиль (Первый раунд)
  Ришар Гаске (Четвертьфинал)
  Джон Изнер (Четвёртый раунд)
  Давид Гоффен (Третий раунд, снялся)
  Кевин Андерсон (Четвертьфинал)
  Гаэль Монфис (Первый раунд, снялся)

<ol start=17>
  Григор Димитров (Второй раунд)
  Фелисиано Лопес (Четвертьфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Доминик Тим (Третий раунд)
  Иво Карлович (Второй раунд)
  Виктор Троицки (Третий раунд)
  Роберто Баутиста Агут (Четвёртый раунд)
  Бернард Томич (Третий раунд)
  Андреас Сеппи (Третий раунд)
  Томми Робредо (Третий раунд)
  Жереми Шарди (Четвёртый раунд)
  Джек Сок (Второй раунд, снялся)
  Филипп Кольшрайбер (Третий раунд)
  Томас Беллуччи (Третий раунд)
  Гильермо Гарсия-Лопес (Третий раунд)
  Фабио Фоньини (Четвёртый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Пьер-Юг Эрбер (Первый раунд)
  Райан Шейн (Первый раунд)
  Фрэнсис Тиафо (Первый раунд)
  Райан Харрисон (Первый раунд)
  Остин Крайчек (Второй раунд)
  Бьорн Фратанджело (Первый раунд)

<ol start=7>
  Ллейтон Хьюитт (Второй раунд)
  Джаред Дональдсон (Первый раунд)
  Томми Хаас (PR, Первый раунд)
  Марди Фиш (PR, Второй раунд)
  Радек Штепанек (PR, Первый раунд)''
  Флориан Майер (PR, Первый раунд)
  Янко Типсаревич (PR, Первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Поль-Анри Матьё (Первый раунд)
  Александр Зверев (Первый раунд)
  Гвидо Пелья (Первый раунд)
  Михаэль Беррер (Первый раунд)
  Николоз Басилашвили (Первый раунд)
  Ёсито Нисиока (Второй раунд)
  Юрген Мельцер (Второй раунд)
  Мэттью Эбден (Первый раунд)

<ol start=9>
  Евгений Донской (Второй раунд)
  Андрей Рублев (Первый раунд)
  Томми Пол (Первый раунд)
  Джон-Патрик Смит (Первый раунд)
  Элиас Имер (Первый раунд)
  Константин Кравчук (Первый раунд)
  Алехандро Гонсалес (Первый раунд)
  Илья Марченко (Второй раунд)

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Гаэль Монфис (Первый раунд)
  Джек Сок (Второй раунд)
  Давид Гоффен (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Мужской одиночный разряд, основная сетка

Взрослые